Unbreakable (englisch für „unzerbrechlich“) steht für

 Unbreakable – Unzerbrechlich, US-amerikanischer Film von M. Night Shyamalan (2000)
 Unbreakable (Scorpions-Album), Album der Scorpions (2004)
 Unbreakable (Janet-Jackson-Album), Album von Janet Jackson (2015)
 Unbreakable (Michael-Jackson-Lied), Lied von Michael Jackson (2001)
 Unbreakable (Sinplus-Lied), Lied der Band Sinplus (2011)

Siehe auch:
 Unbreakable Kimmy Schmidt